Эйно Мартинович Тамберг (27 мая 1930, Таллин, Эстония — 24 декабря 2010, там же) — советский и эстонский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1960), народный артист Эстонской ССР (1975). Лауреат Национальных премий Эстонии в области культуры (1999, 2007).

Биография 

В 1953 г. окончил Таллинскую консерваторию (класс композиции Э. Каппа).

В 1953—1959 гг. работал звукорежиссёром на Эстонском радио.

С 1968 г. — преподаватель композиции в Таллинской консерватории, а с 1983 г. — профессор.

Его дипломной работой стала оратория «За свободу народа», посвящённая эстонскому революционеру-большевику В. Кингисеппу. Произведение было признано одним из лучших на тот период сочинений данного жанра в советской музыке. В 1955 г. выходит симфоническая сюита «Князь Габриэль» (1955), написанная по историко-романтической повести эстонского писателя XIX в. Э. Борнхеэ «Князь Габриэль, или Последние дни монастыря Пирита».

Автор оперы «Железный дом» на сюжет одноимённой драмы Э. Таммлаана (1965, Эст. т-р оперы и балета), одноактных балетов-«Балет-симфония» (1960, Шверин, ГДР; театр «Ванемуйне», Тарту; 1963, Эстонский театр оперы и балета), «Мальчик и бабочка» (1963, Эстонский театр оперы и балета); вокально-симфонической «Лунной оратории» (текст Я. Кросса) о полёте человека в космос (1963, театр «Ванемуйне»); музыки к радиопостановкам, драматическим спектаклям, фильмам.

В психологическом балете «Иоанна одержимая» обращается к новелле польского писателя Я. Ивашкевича. Сюжет повествует о настоятельнице французского монастыря Люден матери Иоанне, душой которой (согласно материалам церковных архивов) овладел дьявол.

Самобытность отличают такие оперные произведения композитора как: «Сирано де Бержерак» (пост. 1976), «Парение» (пост. 1983). Им созданы 2 симфонии (1978, 1986), инструментальные концерты (для трубы — 1972, скрипичный — 1981, для саксофона — 1987), Концерт для голоса с оркестром (1985), оратория («Amores» — 1981, в основе — любовная лирика поэтов различных эпох), камерно-инструментальные и вокальные сочинения, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам.

Среди его учеников — Раймо Кангро, Пеэтер Вяхи, Марго Кылар, Урмас Латтикас, Тойво Тулев, Мари Вихманд и Март Сиймер.

Фильмография

Актёр 
 1967 — Полуденный паром / Keskpäevane praam — Артур, лектор, озвучил Вячеслав Тихонов
 1977 — Цену смерти спроси у мёртвых / Ask the Dead About the Price of Death — эпизод

Композитор 
 1959 Незваные гости / Kutsumata külalised
 1960 В дождь и в солнце
 1961 Парни одной деревни / Ühe küla mehed
 1966 Что случилось с Андресом Лапетеусом?
 1966 Письма с острова Чудаков
 1968 Затемнённые окна / Pimedad aknad
 1970 Между тремя поветриями / Kolme katku vahel
 1970 Заблудшие / Valge laev
 1971 Дикий капитан
 1974 Необычный случай
 1977 Скорпион

Ссылки 
 Ушел из жизни композитор Эйно Тамберг

Академические музыканты СССР
Академические музыканты Эстонии
Оперные композиторы Эстонии
Балетные композиторы Эстонии
Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР
Народные артисты Эстонской ССР
Выпускники Эстонской академии музыки и театра
Преподаватели Эстонской академии музыки и театра